Pierre Dupont de Poursat (1761-1835), évêque français ;
 Pierre Dupont de l'Étang (1765-1840), général, parlementaire et ministre français ;
 Pierre Dupont (1795-1878), militaire belge ;
 Pierre Dupont (1821-1870), chansonnier et poète français ;
 Pierre Dupont (1888-1969), chef de musique français ;
 Pierre Dupont (1925-2017), botaniste français.